Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 2009 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 4 au  sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli devant plus de 55 103 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 2009
Sport en septembre 2009